Khalil, Chalil, Halil:
 Khalil Al Ghamdi (º  1970), en saudiarabisk fotbollsdomare
 Khalil ar-Rifa'i (‏‎) (1927 Darb Alfok – 2006 Arbil), en irakisk skådespelare
 Khalil Ibrahim (1957  2011), en sudanesisk rebelledare för the Justice and Equality Movement (JEM)
 Khalil Gibran, egentligen: Jibran Khalil Jibran (1883, Bsharri  1931, New York), en libanesisk-amerikansk konstnär och författare
 Chalil ibn Ahmad (Al Faraaheedi) (Khalil ibn Ahmad) (omkring 718  omkring 791), en författare och lärd från södra Arabien
 Chalil ibn Ishak al-Djundi (?  omkring 1365), en muslimsk rättslärd

 Abdullah Khalil (1892  1970), regeringschef i Sudan (19561958)
 Abu Nidal (), egentligen: Sabri Khalil al-Banna (1935/7, Jaffa  2002, Bagdad), en terrorist
 Shaker Khalil Tahrer (º  1959, Irak), en svensk filmregissör och manusförfattare

Se även 
 Khalili (Chalili)

Arabiska efternamn